

Населені пункти та їхні частини
 Марянувка — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Марянувка — село в гміні Вільколаз Красницького повіту Люблінського воєводства
 Марянувка — село в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Марянувка — частина села Коритниця в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки